El término Gland (en francés Glande) puede referirse a:

Gland, comuna suiza del cantón de Vaud.
Gland, comuna francesa del departamento de Aisne.
Gland, comuna francesa del departamento de Yonne.